Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Tom Okker 7-6, 6-1, 6-1.

Teste di serie

 Stan Smith (secondo turno)
 Tom Okker (finale)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Björn Borg (Campione)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Assente
 Assente

 Björn Borg (semifinali)
 Assente
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Harold Solomon (secondo turno)
 Roscoe Tanner (primo turno)
 John Alexander (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1974